Leśnica ist der Name folgender Orte in Polen:
 Leschnitz / Leśnica, Stadt in der Woiwodschaft Oppeln
 Leśnica (Gdańsk), Stadtteil von Gdańsk-Oliwa 
 Wrocław-Leśnica, Stadtteil von Wrocław 
 Leśnica (Lubliniec), Stadtteil von Lubliniec 
 Leśnica (Małdyty) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Freiwalde, Kreis Mohrungen/Ostpreußen)
 Leśnica (Koło) in der Woiwodschaft Großpolen 
 Leśnica (Małogoszcz) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Leśnica (Bukowina Tatrzańska) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Leśnica (Stryszów) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Leśnica (Wodzierady) in der Woiwodschaft Łódź
 Leśnica (Nowy Dwór) in der Woiwodschaft Podlachien
 Leśnica (Darłowo) in der Woiwodschaft Westpommern (Fichtberg, Kreis Schlawe/Pommern)

Leśnica ist der Name folgender Flüsse in Polen:
 Leśnica (Olzy) in der Woiwodschaft Schlesien
 Leśnica (Malej Panwi) in der Woiwodschaft Schlesien
 Szeligi-Leśnica
 Zanie-Leśnica
 Liśnica (Fluss) (Leitznitz) in der Woiwodschaft Westpommern, fälschlich auch Leśnica bezeichnet

Lesnica ist der Name folgender Orte in der Slowakei:
 Gemeinde Lesnica (Leschnitz)